Константи́н — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но на самом деле имел на вооружении 58 орудий. Заложен 1 сентября 1842 года на Соломбальской верфи. Строитель Ф. Т. Загуляев. Спущен на воду 2 мая 1844 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 58 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1844 году в составе отряда вице-адмирала Ф. П. Литке находился в плавании в Балтийском море для практики генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.
 В 1845—1847 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.

Участие в экспедиции Балтийского флота в датские воды в 1848—1850 
 7 августа 1848 года в составе 1-й дивизии вице-адмирала А. П. Лазарева прибыл в Кёге-бухту.
 21 августа 1848 участвовал в маневрах у острова Мэн.
 24 августа 1848 вместе с дивизией ушёл от берегов Дании в Кронштадт.
 29 июня 1850 в составе 3-й дивизии вице-адмирала И. О. Епанчина вышел из Кронштадта и 11 июля 1850 прибыл на Зондербургский рейд, а затем в составе бригады занял позицию у острова Лиэ.
 16 сентября 1850 с дивизией ушёл в Россию.
 В 1852 и 1853 в составе отряда и эскадры ходил в практические плавания в Северное море и Финский залив.
 В 1854 стоял на Кронштадтском рейде.
 В 1856 году занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 Разобран в 1860 году в Кронштадте.

Командиры 
 А. А. Шатилов (1843—1848);
 А. И. Борисов (1849);
 И. А. Нефнев (1850—1853);
 С. К. Любощинский (1854—1856).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством